То́псель () — косой треугольный или трапециевидный дополнительный парус, поднимаемый в слабый ветер над гафельным или рейковым парусом между стеньгой и гафелем. На больших парусных судах с сухой (не имеющей рей) бизань-мачтой ставится над бизанью, на малых судах с косым вооружением — над фоком и гротом.

Топсель ставится с подветренной стороны гафельного паруса топсель-фалом, проведённым через топ стеньги на палубу. Шкот топселя проводится через блок на ноке гафеля, потом через промежуточный блок в районе его пятки, и дальше на палубу. Кроме указанных снастей, топсель удерживается у эзельгофта верхним галсом, проведённым через обушок на топе мачты, и оттягивается вниз нижним галсом, закреплённым на утках мачты. На длинных галсах в лавировку топсель убирают перед поворотом и поднимают снова с подветра. На лавировке короткими галсами топсель часто оставляют там, где он стоит, и мирятся с некоторой потерей тяги из-за ухудшения аэродинамики.

Литература 

 
 Морской Словарь, М, Военное издательство МО СССР, 1959.
 Морской Энциклопедический Словарь, Л-д, «Судостроение», 1991, ISBN 5-7355-0280-8

Морские термины
Косой парус